Яковищенские Ключи — деревня без постоянного населения в Мошенском районе Новгородской области. Находится на левом берегу реки Удина.

В 2010 году была переведена из Осташевского сельского поселения в состав Кировского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мошенского района